Plaats in Indonesië
 Rawa Mekar Jaya (Serpong), een plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang Selatan in de provincie Bantam
 Rawa Mekar Jaya (Sungai Apit), een plaats in het bestuurlijke gebied Siak in de provincie Riau